Neste artigo estão tabuladas as configurações eletrônicas dos átomos gasosos neutros em seus estados fundamentais. Para cada átomo, as sub-camadas são fornecidas primeiro de forma concisa, depois com todas as sub-camadas escritas, seguidas pelo número de elétrons por camada. Configurações eletrônicas de elementos além do hássio (elemento 108), incluindo aqueles dos elementos não descobertos além do oganesson (elemento 118), são previstas.

Como regra aproximada, as configurações eletrônicas são dadas pelo princípio de Aufbau e pela regra de Madelung. Existem inúmeras exceções; por exemplo, uma das exceções é ​​o cromo, que deveria ter a configuração 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2, escrita como [Ar] 3d4 4s2, mas cuja configuração real dada na tabela abaixo é [Ar] 3d5 4s1.

Essas configurações de elétrons são dadas para átomos neutros na fase gasosa, que não são as mesmas que as configurações de elétrons para os mesmos átomos em outros ambientes químicos. Em muitos casos, várias configurações estão dentro de uma pequena faixa de energia e as irregularidades mostradas acima são bastante irrelevantes quimicamente. Para elementos com posição acima de 120, as configurações devem ser consideradas muito provisórias e, em alguns casos, a mistura de configurações é relevante.

Tabela

Bibliografia 
NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia)
Ground Levels and Ionization Energies for the Neutral Atoms - NIST Standard Reference Database 111 ; acessado em 7 de novembro de 2020, (elementos 1–104) baseado no:
 Atomic Spectroscopy, por W.C. Martin and W.L. Wiese em Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, ed. por G.W.F. Drake (AIP, Woodbury, NY, 1996) Chapter 10, pp. 135-153.
Este site também é citado no Manual do CRC como fonte da Seção 1, subseção Configuração de elétrons de átomos neutros no estado fundamental. 

91 Pa : [Rn] 5f²(3H4) 6d 7s²
92 U : [Rn] 5f3(4Io9/2) 6d 7s²
93 Np : [Rn] 5f4(5I4) 6d 7s²
103 Lr : [Rn] 5f14 7s² 7p¹ question-marked
104 Rf : [Rn] 5f14 6d² 7s² question-marked

CRC
David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition, versão online. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 1, Basic Constants, Units, and Conversion Factors; Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State. (elementos 1–104)
Também subseção Tabela Periódica dos Elementos, (elementos 1–103) baseado em:
 G. J. Leigh, Editor, Nomenclature of Inorganic Chemistry, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1990.
 Chemical and Engineering News, 63(5), 27, 1985.
 Atomic Weights of the Elements, 1999, Pure & Appl. Chem., 73, 667, 2001.

WebElements (Lista de elementos químicos)
The periodic table of the elements; acessado em novembro de 2020, configurações eletrônicas  baseadas em:
 Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, Ed. Gordon W. F. Drake, American Institute of Physics, Woodbury, New York, USA, 1996.
 J.E. Huheey, E.A. Keiter, and R.L. Keiter em Inorganic Chemistry : Principles of Structure and Reactivity, 4th edition, HarperCollins, New York, USA, 1993.
 R.L. DeKock and H.B. Gray em Chemical Structure and bonding, Benjamin/Cummings, Menlo Park, California, USA, 1980.
 A.M. James and M.P. Lord iem Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.

103 Lr : [Rn].5f14.7s².7p¹ tentativa ; 2.8.18.32.32.9.2 [inconsistente]
104 Rf : [Rn].5f14.6d².7s² tentativa
105 Db : [Rn].5f14.6d3.7s² (uma estimativa baseada no tântalo) ; 2.8.18.32.32.11.2
106 Sg : [Rn].5f14.6d4.7s² (uma estimativa baseada no tungstênio) ; 2.8.18.32.32.12.2
107 Bh : [Rn].5f14.6d5.7s² (uma estimativa baseada no rênio) ; 2.8.18.32.32.13.2
108 Hs : [Rn].5f14.6d6.7s² (uma estimativa baseada no ósmio) ; 2.8.18.32.32.14.2
109 Mt : [Rn].5f14.6d7.7s² (uma estimativa baseada no irídio) ; 2.8.18.32.32.15.2
110 Ds : [Rn].5f14.6d9.7s¹ (uma estimativa baseada na platina) ; 2.8.18.32.32.16.2
111 Rg : [Rn].5f14.6d10.7s¹ (uma estimativa baseada no ouro) ; 2.8.18.32.32.17.2
112 Uub : [Rn].5f14.6d10.7s² (uma estimativa baseada no mercúrio) ; 2.8.18.32.32.18.2
113 Uut : [Rn].5f14.6d10.7s².7p¹ (uma estimativa baseada no tálio) ; 2.8.18.32.32.18.3
114 Uuq : [Rn].5f14.6d10.7s².7p² (uma estimativa baseada no chumbo) ; 2.8.18.32.32.18.4
115 Uup : [Rn].5f14.6d10.7s².7p3 (uma estimativa baseada no bismuto) ; 2.8.18.32.32.18.5
116 Uuh : [Rn].5f14.6d10.7s².7p4 (uma estimativa baseada no polônio) ; 2.8.18.32.32.18.6
117 Uus : [Rn].5f14.6d10.7s².7p5 (uma estimativa baseada no astato) ; 2.8.18.32.32.18.7
118 Uuo : [Rn].5f14.6d10.7s².7p6 (uma estimativa baseada no radônio) ; 2.8.18.32.32.18.8

Lange's handbook of chemistry
J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), online version, McGraw-Hill, 1999; Section 4, Table 4.1 Electronic Configuration and Properties of the Elements. (Elementos 1–103)
97 Bk : [Rn] 5f8 6d 7s²
103 Lr : [Rn] 4f14 [sic] 6d 7s²

Hill, John W. e Petrucci, Ralph H
Hill and Petrucci, General Chemistry: An Integrated Approach (3rd edition), Prentice Hall. (Elements 1–106)
58 Ce : [Xe] 4f² 6s²
103 Lr : [Rn] 5f14 6d¹ 7s²
104 Rf : [Rn] 5f14 6d² 7s² (concorda com a tentativa acima)
105 Db : [Rn] 5f14 6d3 7s²
106 Sg : [Rn] 5f14 6d4 7s²

 

 
Sistemas de classificação
Tabelas